Homa Hosseini (ur. 1988) – irańska wioślarka
 Khaled Hosseini (ur. 1965) – amerykański pisarz
 Nassim Hosseini (ur. 1994) – afgański lekkoatleta